«Реальная любовь в Нью-Йорке» (, дословно «Доброта незнакомцев») — международный кинопроект Лоне Шерфиг, выступившей режиссёром и сценаристом. Слоган: «Если веришь в любовь — чудо случится». Премьера в мире состоялась 7 февраля 2019 года на 69-м Берлинском международном кинофестивале, где он был фильмом открытия и участником основной конкурсной программы. В России фильм вышел в прокат 19 декабря («Экспонента Фильм»).

Сюжет 
Предновогодний Нью-Йорк кипит в ожидании праздника. Но не всем в эти дни до чудес. Кому-то и здесь не хватает любви, тепла семейного очага или просто крыши над головой.

В ролях

Критика 
Обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу обращает внимание на неудачную работу Лоне Шерфиг со звёздным актёрским составом, где лишь Билл Найи в роли русского официанта выделяется светлым пятном, и ставит фильму 2 звезды из 5 возможных.

Олеся Трошина из Empire в своей рецензии пишет: «Это несомненно духоподъёмное кино, пропагандирующее в крайне ненавязчивой манере безоговорочную и ничего не требующую взамен человеческую доброту».

Рита Железнякова (SunMag) называет картину Шерфиг  «драмой про холодный Нью-Йорк с согревающим сердце финалом».

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке

Фильмы 2019 года
Фильмы Лоне Шерфиг
Фильмы HanWay Films
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Дании
Фильмы Швеции 2019 года
Фильмы WDR